Immikkeertaa bezeichnet:
 Immikkeertaa (Insel, Ittoqqortoormiit) (Depotø), Insel im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Immikkeertaa (Insel, Nordost-Grönland-Nationalpark) (Mågetuen), Insel im Nordost-Grönland-Nationalpark, Grönland